Эд-Дахили́я () — мухафаза (с 28 октября 2011 года) в Султанате Оман.
 Административный центр — город Назва.
 Площадь — , население —

География 
Расположен во внутренних областях северной части страны.
На севере граничит с регионом Эль-Батина, на северо-востоке с мухафазой Маскат, на востоке с регионом Эш-Шаркия, на юге с регионом Эль-Вуста, на западе с регионом Эз-Захира.

Одной из основных достопримечательностей региона является недавно открытая пещера Эль-Хута — одна из крупнейших пещер в странах Персидского залива.

Административное деление 
Регион Эд-Дахилия делится на 8 вилайетов с центрами в городах:
 Низва
 Сумаил
 Бахла
 Адам
 Эль-Хамра
 Манах
 Изки
 Бидбид

Примечания

Ссылки 
Министерство туризма Омана

Административное деление Омана